Kiss Miklós
 Kiss Miklós (1875–1938) faesztergályos, szociáldemokrata, majd kommunista forradalmár 
 Kiss Miklós úszóedző
 Kiss Miklós (1944) üvegművész
 Kiss Miklós (1953) labdarúgó (Nyíregyháza, Tatabánya)
 Kiss Miklós (1959) hajómodellező
 Kiss Miklós (1958) Ericsson- és Mikola-díjas tanár, fizika PhD 
 Kiss Miklós (1981) designer

hasonló nevűek
Misztótfalusi Kis Miklós (1650–1702) nyomdász, betűmetsző
Balásfalvi Kiss Miklós (1820–1879) katona, politikus
Nemeskéri Kiss Miklós (1820–1902) katona, politikus